Il singolare del torneo di tennis Cairo Open 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sergi Bruguera che ha battuto in finale Jordi Arrese 6-7, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Jordi Arrese (finale)
 Fernando Luna (secondo turno)
 Claudio Pistolesi (secondo turno)
 Tore Meinecke (primo turno)

 Andrew Sznajder (primo turno)
 Martin Střelba (secondo turno)
 Guillermo Vilas (secondo turno)
 Pedro Rebolledo (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cairo Open 1989